Os Copacabanas é um grupo vocal e instrumental formado no Rio de Janeiro, na década de 1990 e integrado pelos músicos Ronaldo di Pádua, Bi Cosmo, Nailon dos Teclados, Dhevanyr, Fred +, Lanny e Linny.

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de música popular brasileira